Con Sfida all'O.K. Corral si può intendere:

La Sparatoria all'O.K. Corral, leggendario evento della storia del Far West, avvenuto il 26 ottobre 1881 a Tombstone, in Arizona, con protagonisti Wyatt Earp, Morgan Earp, Virgil Earp e Doc Holliday contro Billy Claiborne, Frank McLaury, Tom McLaury, Billy Clanton, Ike Clanton e Johnny Ringgold
Sfida all'O.K. Corral, film diretto da John Sturges nel 1957 e interpretato, tra gli altri, da Burt Lancaster e Kirk Douglas, ed ispirato alla leggendaria sparatoria.